Kostel Panny Marie Bolestné může být:

 Kostel Panny Marie Bolestné (Borovnice)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Český Krumlov)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Dobrá Voda u Českých Budějovic)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Dolní Houžovec)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Hamry)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Horní Planá)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Jičín)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Kámen)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Kubšice)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Malá Lhota)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Mariánské Radčice)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Moravský Žižkov)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Mramotice)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Mutná)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Načeratice)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Pardubice)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Podsrp)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Rabštejn nad Střelou)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Sloup)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Stachy)
 Kostel Panny Marie Bolestné (Žulová) na Boží hoře
 Kostel Panny Marie Bolestné (Vilgertshofen) v Horním Bavorsku
a další…

Související články 
 Kostel Panny Marie Sedmibolestné
 Kaple Panny Marie Bolestné

Externí odkazy